Груб може бити:

 Груб, супротно од њежан

или

 Груб ам Форст, општина у округу Кобург, у њемачкој покрајини Баварска.
 Груб (Тирингија)
 Грубе (Холштајн)
 GNU GRUB, софтвер за подизање система у GNU пројекту.